Büchner heeft meerdere betekenissen: 
 Ernst Büchner, Duits chemicus, uitvinder van het Büchnerfilter 
 Ludwig Büchner, Duits filosoof
 Georg Büchner, Duits schrijver
 Willem Frederik Büchner, stadsarts te Gouda

Zie ook 
 Buchner (doorverwijspagina)